retynakulum – część żuwaczek chrząszczy
 retynakulum – struktura anatomiczna na skrzydłach motyli
 retynakulum – struktura anatomiczna na skrzydłach błonkówek

Przypisy